Laiano ima više značenja:
 Laiano, Benevento
 Laiano, Pisa